

Patronymes 

 Adolphe Sax (1814-1894), facteur d'instrument de musique belge, inventeur du saxophone.
 Jean-Baptiste Sax (1876-1950), avocat et homme politique luxembourgeois ;
 Lukas Sax (1983-), joueur de hockey sur glace slovaque.
 Steve Sax (1960-), ancien joueur de baseball américain.
 Sax Rohmer (1883-1959), de son vrai nom Arthur Henry Sarsfield Ward, romancier britannique.

Toponyme 

 Sax, commune de la province d'Alicante dans la Communauté valencienne en Espagne.

Musique 
 Sax est une chanson de Fleur East sorti en 2015.

Abréviation 
 sax est l'abréviation de saxophone.

Autre 
 (3534) Sax est un astéroïde.

Sigle 
SAX, sigle composé des trois lettres S, A et X, peut faire référence à :
 Simple API for XML, interface de programmation informatique.

Code 
 Sambu, Panama, selon la liste des codes AITA des aéroports/S.

Homonymie de patronyme
Abréviation